ACG é uma sigla que pode referir-se a:

 Atlético Clube Goianiense - uma agremiação esportiva brasileira da cidade de Goiânia, no estado de Goiás
 ACG (subcultura) - uma abreviação de "Anime, Comic and Games"

Desambiguações de siglas